Le Grand Dictionnaire terminologique (GDT), autrefois appelé Banque de terminologie du Québec (BTQ), est un dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française, mis à jour le 7 juin 2012 et contenant plus de trois millions de termes français et anglais (ainsi que des termes latins pour la taxonomie et la médecine) dans plus de deux cents domaines d'activité.

Le GDT peut être consulté gratuitement sur Internet. Il se veut la ressource la plus complète pour ce qui est des traductions des termes techniques de la langue anglaise au Canada.

Fonctionnalités 
Le Grand Dictionnaire terminologique permet de faire des recherches à la fois dans la liste des termes ainsi que dans les définitions et les notes. Il comporte plusieurs filtres afin d'affiner les recherches : la précision de l'expression, le domaine et le langue. Les termes sont également répertoriés par couleur selon leur utilisation : privilégiés (vert), restreints (jaune), déconseillés (rouge).

Régionalismes 
Lorsque les traductions d'un mot diffèrent en français québécois et en français de France , les deux formes sont présentées avec un paragraphe expliquant l'origine des termes, leur usage et leur conformité. Le GDT permet donc aux rédacteurs d'adapter leur écriture à leur public cible, qu'il soit nord-américain, européen ou africain.

Rectifications orthographiques de 1990 
Le GDT applique les rectifications orthographiques de 1990 aux emprunts et néologismes. Il leur donne aussi la priorité pour autant qu'elles figurent dans les dictionnaires usuels.

Respect des recommandations 
Les recommandations du Grand dictionnaire terminologique ne sont pas toujours suivies d'effet.

Par exemple, bien que Le Grand Dictionnaire terminologique recommande d'employer « mercatique » à la place de « marketing », aucun enseignement de mercatique n'existe au Québec et aucun livre comportant « mercatique » dans le titre n'a été publié.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Banque de dépannage linguistique
 Banque de terminologie
 Fiche terminologique
 Termium
 FranceTerme
 Groupe québécois pour la modernisation de la norme du français

Liens externes 
 
 Créer un hyperlien qui mène directement vers la définition du GDT
 Pourquoi le grand dictionnaire terminologique ?

Dictionnaire bilingue
Dictionnaire en ligne
Dictionnaire québécois de la langue française
Francophonie au Canada
Terminologie
Langue française au Québec
Site web québécois